Bossen ist 

ein Ortsname:
 Bossen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Peter Bossen (1866–1958), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)

Siehe auch:
 Bosen
 Bossenwerk